Cardin (Oklahoma)
 Pierre Cardin

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos